Speedlite steht für:
 Canon Speedlite, Blitzlicht des japanischen Kameraherstellers Canon
 YongNuo Speedlite, Blitzlicht des Chinesischen Kameraausrüstungsherstellers YongNuo

Siehe auch:
 Nikon Speedlight